

Toponyme 

 Roullet-Saint-Estèphe, commune située dans le département de la Charente.

Patronyme 

 François-Louis Gand Le Bland Du Roullet (1716-1786), diplomate, auteur dramatique et librettiste français ;
 Famille Roullet de La Bouillerie, famille noble française d’Anjou et du Maine ;
 François Roullet de La Bouillerie (1764-1833), haut fonctionnaire et homme politique français, pair de France ;
 François-Alexandre Roullet de La Bouillerie (1810-1882), prélat français ;
 Marie Roullet de La Bouillerie (1822-1894), haut fonctionnaire et homme politique français ;
 Gaston Roullet (1847-1925), peintre français de la Marine ;
 Hervé Roullet (1947-), compositeur et écrivain catholique français ;
 Jacques Roullet (1878-1946), auteur dramatique et metteur en scène de théâtre et de cinéma, fils de Gaston Roullet ;
 Jean-Louis Roullet (1645-1699), graveur français ;
 Marie-Thérèse Dethan-Roullet (1870-1945), peintre, nièce de Gaston Roullet ;
 Serge Roullet (1926-2023), réalisateur et écrivain français.

Industrie 
 Maison Roullet-Decamps, société de fabrication d'automates créée en 1865.

Homonymie de patronyme
Patronyme français